Amour et forfaiture est le deuxième album de la série de bande dessinée Superdupont. Il est dessiné par Solé et écrit par Jacques Lob.

Album de Superdupont
Album de bande dessinée sorti en 1980